«Weight of the World» — песня, написанная Brian O’Doherty и Fred Velez. Записана в 1991—1992 Ринго Старром для его альбома 1992 года Time Takes Time (продюсер записи Дон Уоз).

Выпущена Старром также на синглах к альбому: как 7" виниловый сингл с би-сайдом «After All These Years» (авторы Ричард Старки и Johnny Warman); как CD-сингл, где би-сайдов было два — «After All These Years» и «Don’t Be Cruel» (песня, записанная во время сессий записи альбома, но в альбом не вошедшая); оба би-сайда спродюсированы Джеффом Линном.

Сингл в британском чарте синглов поднялся до 74-го места, пробыв в чарте одну неделю.

Список композиций

Участники записи 
 Ринго Старр — вокал, барабаны, перкуссия
 Benmont Tench — клавишные
 James "Hutch" Hutchinson — бас-гитара
 Mark Goldenberg — гитара
 Andy Sturmer и Roger Manning (из группы Jellyfish) — бэк-вокал

Примечания 

Песни Ринго Старра
Песни 1992 года
Песни, спродюсированные Доном Уозом
Песни на английском языке
Синглы Ринго Старра
Синглы лейбла Private Music